Fouqué ist der Name des französischen Adelsgeschlechts Fouqué (Adelsgeschlecht)

Fouqué oder Fouque ist der Familienname folgender Personen:
 Antoinette Fouque (1936–2014), französische Feministin und Autorin
 Caroline de la Motte Fouqué (1773–1831), deutsche Schriftstellerin
 Ferdinand André Fouqué (1828–1904), französischer Geologe
 Friedrich de la Motte Fouqué (1777–1843), deutscher Dichter
 Friedrich de la Motte-Fouqué (Generalmajor) (1843–1921), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Fouquet